Skok wzwyż mężczyzn to jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1968. W finale 20 października na Estadio Olímpico Universitario w Meksyku wystartowało 13 zawodników z 9 państw. Złoty medal zdobył Amerykanin Dick Fosbury, który skacząc wymyśloną przez siebie techniką (flopem) 2,24 m ustanowił nowy rekord olimpijski w męskim skoku wzwyż.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Skrót finału skoku wzwyż mężczyzn na LIO 1968 w serwisie YouTube

Skok